Produce 101 saison 2 est une émission de télé-réalité sud-coréenne.

Participants 

Avant que le premier épisode ait été diffusé le , il a été révélé que trois stagiaires ont quitté le spectacle: Han Jong-youn (Maroo Entertainment) a quitté l'émission après qu'il a été révélé qu'il avait participé à un scandale d'intimidation, tandis que les stagiaires Kim Shi-hyun (Choon Entertainment) et Nam Yoon-sung (I.One Entertainment) sont partis pour des raisons de santé.

Les noms anglais sont conformes au site officiel.

L'âge est représenté selon le système de l'âge en Corée.

 Légende de couleur

Notes et références 

Émission de télévision produite en Corée du Sud
Émission diffusée sur Mnet
Produce 101